Mohe (stad)
 Mohe (volk)